Vandijkophrynus är ett släkte av groddjur. Vandijkophrynus ingår i familjen paddor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Paddor
Vandijkophrynus